Goldkuhle ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Goldkuhle (1878–1953), deutscher Kirchenmaler
 Franz Anton Goldkuhle (1827–1906), deutscher Kunsttischler und Altarbauer
 Franz Georg Goldkuhle (1849–1900), deutscher Kirchenmaler
 Heinrich Goldkuhle (1872–1932), deutscher Jurist, Verwaltungsbeamter und Politiker